Royaliste y royalisme pueden referirse a:
 Las palabras francesas para realista y realismo en el sentido de partidario del rey y movimiento político correspondiente.
 Realistas franceses, las tropas, organizaciones e individuos partidarios de la monarquía francesa durante y después de la Revolución francesa. Véase también grupos políticos en la Revolución francesa, ultrarrealistas, legitimismo, orleanismo, etc.
 Nouvelle Action royaliste (NAR), un partido político francés fundado en 1978 —Nouvelle Action royaliste (en francés)—
 Royaliste (revista), una publicación francesa, de carácter político, vinculada al partido anterior —Royaliste (revista en francés)—
 Royalistes (Partido Socialista Francés), la facción del Partido Socialista Francés en torno a Ségolène Royal desde 2007 —Royalists –French Socialist Party– (en inglés)—

Referencias